Ку́рочкина — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Курочкина, Антонина Павловна (1922—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Курочкина, Ирина Александровна (род. 1994) — белорусская спортсменка (вольная борьба).
 Курочкина, Олеся Анатольевна (род. 1983) — российская футболистка.
 
 Курочкина, Юлия Александровна (род. 1974) — фотомодель, «Мисс мира» (1992).